Tullis ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Tullis Jr. (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Garner Tullis (1939–2019), US-amerikanischer Künstler
 Julie Tullis (1939–1986), britische Bergsteigerin und Filmemacherin